Katsuyoshi Kuwahara (1944-), footballeur japonais.
 Takashi Kuwahara (1948-), footballeur japonais.
 Yasuyuki Kuwahara, (1942-), footballeur japonais.
Patronyme japonais